Amari kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Amari, kommun, Kreta, Nomós Rethýmnis, 
 Amári, ort, Kreta, Nomós Rethýmnis,